Скворцов, Юрий Илларионович — чувашский советский поэт, публицист,  и .

Биография 
Родился 10 января в 1931 году в деревне Хорнкасы Моргаушского района Чувашской Республики. Однако его отца, Скворцова Иллариона Титовича (1899-?), окончившего в 1933 году Горьковскую ВКСХШ (Высшую Коммунистическую сельскохозяйственную школу), постоянно направляли  в разные места на руководящие должности, поэтому семья жила в Цивильском районе, а с 1942 года — в селе Первомайское  на реке Буле, в то время являвшемся районным центром. Там будущий писатель закончил местную среднюю школу в 1950 году и поступил в Казанский авиационный институт, который не закончил, потому что вскоре переехал в Чебоксары. 

В 1956 году — окончил Чувашский государственный педагогический институт. Работал редактором Чувашского книжного издательства 1956—1965 гг. и 1968—1977 гг..

С 1965 по 1966 работал корреспондентом Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров Чувашской АССР. С 1964 года - член Союза писателей СССР.

Автор более 10 книг прозы, текстов многих песен и переводов произведений Я. Купалы, рассказов индийских, сербских, венгерских, марийских писателей.

В Чебоксарах на доме, где он жил в 1968-1977 гг. (пр. Мира, 10), установлена мемориальная доска.

Произведения 
 «Сурăм хĕрĕ» (1959) (Девушка с берегов Сормы)
 «Çын ăшши» (1969, 1978) (Тепло людское)
 «Сăваплă вут» (1982) (Священный огонь)
 «И все стало иным» (1985)
 «Красный мак» (1976)
«Пурнăç хумĕ» (2007) (Волна жизни)
«Избранное» (2011)

Литература 
 Никифорова, В. В. Особенности художественной прозы Юрия Скворцова : автореф. дис. … канд. филолог. наук / В. В. Никифорова. — Чебоксары: Б.и., 2002. — 26 с.
 Вихров, Г. Юрий Скворцова асанса / Г. Вихров // Хыпар. — 2002. — 29 карлач.
 Хлебников, Г. Я. Особенности поэтики художественной прозы Юрия Скворцова / Г. Я. Хлебников // * Чăваш филологийепе культури. — Шупашкар, 1998. — С. 76-78.
 Чăваш прозин пысăк ăсти: Республикăри ăслăлăхпа практика конференци материалăсен пуххи (Шупашкар, 2011 ç., пуш, 30-31) / Ăслăлăх ред. В.В. Никифорова. Шупашкар ЧПГĂИ, 2012. 108 С.

Ссылки 
 Скворцов Юрий Илларионович Чувашская Энциклопедия
 Наследие-Чувашские писатели
 Произведения Скворцова

Примечания 

Чувашские писатели
Чувашские поэты